The Resistance: Rise of the Runaways — второй альбом группы Crown The Empire, вышедший 22 июля 2014 года на лейбле Rise Records. Это последний альбом, в записи которого принимал участие соло-гитарист Беннет Вогельман.

Об альбоме 
В начале 2014 года лейбл группы, Rise Records, объявил о том, что группа собирается засесть в студию в Мичигане 3 января 2014 для записи второго альбома. Чуть позже, в феврале был выпущен тизер новой песни. В том же месяце группа объявила о завершении записи барабанов и приступила к записи других инструментов, а также стало известно, что продюсером альбома станет Дэн Корнефф.

Официально альбом был анонсирован 18 июня и получил название «The Resistance: Rise of the Runaways» и вышел 22 июля 2014 года. Анонс был представлен на YouTube-канале лейбла Rise Records, который включал в себя тизер-трейлер к альбому, вместе с названием, датой релиза и обложкой, тизер также содержал один трек из альбома.

Коммерческий успех 
В первую неделю релиза альбом был продан количеством более 24,000 копий по состоянию на 9 августа 2014 года. Альбом занял 7 позицию в чарте Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
Информация об участвующих музыкантах взята с сайта Allmusic
Crown the Empire
Эндрю «Энди Лео» Веласкес — вокал
Дэвид Эскамиллья — вокал
Брэндон Хувер — ритм-гитара, бэк-вокал
Брент Тадди — ударные
Хейден Три — бас-гитара
Беннет «Benn Suede» Вогельман — соло-гитара, бэк-вокал

Дополнительные музыканты
Брэндан Барон — вокал
Нэйтен Кэннон — вокал
Бэйли Крего — гитара
Дэйв Эггар — виолончель
Рэйчел Голуб — скрипка
Чип Ламбер — перкуссия

История релиза

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Crown The Empire
Альбомы Rise Records